

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 26 жовтня — польський математик єврейського походження Герман Авербах;  1942
 14 грудня — польський археолог, єгиптолог, історик мистецтв Казімеж Міхаловський;  1981

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1901 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1901 //

Посилання